Бала́с (, , ) —
 Мінерал, різновид алмазу, дрібні, опуклі, променисті агрегати. Сорт технічних алмазів з кристалами сферичної форми.
 Ювелірна назва яскраво-червоної шпінелі.

Література